Futbolnyj klub Hoverla Užhorod (ukrajinsky: Футбольний клуб «Говерла» Ужгород) byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Užhorod. Klub byl fakticky založen v roce 1946, v budoucnu si klub ovšem začal nárokovat nejen rok založení, ale i historii klubu Rusj Užhorod.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Avanhard s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1925 – SK Rusj Užhorod (Sportovní klub Rusj Užhorod)
 1939 – SC Rusj Ungvár (Sport Club Rusj Ungvár)
 1946 – FK Spartak Užhorod (Futbolnyj klub Spartak Užhorod)
 1961 – FK Verchovina Užhorod (Futbolnyj klub Verchovina Užhorod)
 1971 – FK Hoverla Užhorod (Futbolnyj klub Hoverla Užhorod)
 1982 – FK Zakarpattja Užhorod (Futbolnyj klub Zakarpattja Užhorod)
 1997 – FK Verchovina Užhorod (Futbolnyj klub Verchovina Užhorod)
 1999 – FK Zakarpattja Užhorod (Futbolnyj klub Zakarpattja Užhorod)
 2011 – FK Hoverla-Zakarpattja Užhorod (Futbolnyj klub Hoverla-Zakarpattja Užhorod)
 2012 – FK Hoverla Užhorod (Futbolnyj klub Hoverla Užhorod)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální klubová stránka 
 Neoficiální klubové stránky 
 Ukrainian Soccer Team Zakarpattia 

 
Užhorod, Hoverla FK
Užhorod, Hoverla FK
Užhorod, Hoverla FK
Sport v Užhorodu